Мёртвый язы́к — язык, не существующий в живом употреблении и, как правило, известный лишь по письменным памятникам, или находящийся в искусственном регламентированном употреблении. Обычно такое происходит, когда один язык полностью заменяется в употреблении другим языком (т. н. «языковой сдвиг»), как, например, коптский язык был заменён арабским, а множество исконных американских языков было вытеснено английским, французским, испанским и португальским языками. При вымирании языка на последних этапах своего существования он становится характерным только для определённых возрастных (и социальных) групп. Мёртвыми языками часто называют архаичные формы живых, активно употребляемых языков.

В некоторых случаях мёртвые языки, перестав служить средством живого общения, сохраняются в письменной форме и используются для нужд науки, культуры, религии. Примерами такого развития являются:

 древнегреческий язык (с конца 2 тысячелетия до н. э. до V века н. э.) — развившийся в современные новогреческие языки и диалекты;
 латинский язык (с VI в. до н. э. по VI в. н. э.) — мёртвый язык, который является предком современных романских языков (хотя и по сей день используется наукой и католической церковью);
 церковнославянский язык, македонские, моравские диалекты древнеславянского языка, использующийся сейчас только в отдельной (специфической) церковной книжно-письменной сфере, в гимнографии и ежедневном богослужении в славянских православных церквях. Разговорным языком он никогда не являлся;
 древнерусский язык (письменные памятники XI—XIV в.) — мёртвый язык, развившийся в современные восточнославянские языки;
 прусский язык (с XVII до начала XVIII в.) — вымерший язык пруссов, один из балтийских языков (западно-балтийская группа);
 санскрит;
 коптский язык;
 авестийский язык и другие.

Есть пример, когда мёртвый язык вновь стал живым — так произошло с ивритом, корнским и мэнским языками.

Чаще всего литературный язык отрывается от разговорного и застывает в каком-то своем классическом облике, далее почти не изменяясь; когда же разговорный язык вырабатывает новую литературную форму, старую можно считать превратившейся в мёртвый язык (примером такой ситуации может быть турецкий язык, сменивший в 20-х годах XX века османский язык как язык образования и делопроизводства в Турции).

См. также 
 Живой язык
 Степени сохранности языков
 Искусственный язык
 Последние носители языков

Примечания

Литература 

 Adelaar, Willem F. H.; & Muysken, Pieter C. (2004). The languages of the Andes. Cambridge language surveys. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-36275-7.
 Brenzinger, Matthias (ed.) (1992) Language Death: Factual and Theoretical Explorations with Special Reference to East Africa. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. ISBN 978-3-11-013404-9.
 Campbell, Lyle; & Mithun, Marianne (Eds.). (1979). The languages of native America: Historical and comparative assessment. Austin: University of Texas Press. ISBN 0-292-74624-5.
 Dorian, Nancy C. (1978). Fate of morphological complexity in language death: Evidence from East Sutherland Gaelic. Language, 54 (3), 590—609.
 Dorian, Nancy C. (1981). Language death: The life cycle of a Scottish Gaelic dialect. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-7785-6.
 Dressler, Wolfgang & Wodak-Leodolter, Ruth (eds.) (1977) Language death (International Journal of the Sociology of Language vol. 12). The Hague: Mouton.
 Gordon, Raymond G., Jr. (Ed.). (2005). Ethnologue: Languages of the world (15th ed.). Dallas, TX: SIL International. ISBN 1-55671-159-X. (Online version: http://www.ethnologue.com).
 Harrison, K. David. (2007) When Languages Die: The Extinction of the World’s Languages and the Erosion of Human Knowledge. New York and London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-518192-0.
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
 Mohan, Peggy; & Zador, Paul. (1986). Discontinuity in a life cycle: The death of Trinidad Bhojpuri. Language, 62 (2), 291—319.
 Sasse, Hans-Jürgen (1992) 'Theory of language death', in Brenzinger (ed.) Language Death, pp. 7—30.
 Schilling-Estes, Natalie; & Wolfram, Walt. (1999). Alternative models of dialect death: Dissipation vs. concentration. Language, 75 (3), 486—521.
 Sebeok, Thomas A. (Ed.). (1973). Linguistics in North America (parts 1 & 2). Current trends in linguistics (Vol. 10). The Hauge: Mouton. (Reprinted as Sebeok 1976).
 Skutnabb-Kangas, Tove. (2000). Linguistic genocide in education or worldwide diversity and human rights? Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0-8058-3468-0.

Ссылки 
 Самовосстановитель древнего языка

Социолингвистика